Бука:

 Бу́ка (в западной культуре «Бугимен») — ночное страшилище.
 «Бу́ка» — российская компания, издатель и дистрибьютор компьютерных игр.
 Бука и Бяка — воображаемые персонажи историй о Винни-Пухе.
 «Бука боксинг» — узбекская компания, специализирующаяся на выпуске спортивной одежды и обуви.

Топонимы 
 Бука (крепость) — историческая османская крепость.
 Бука (остров) — остров в Тихом океане, в архипелаге Соломоновы острова.
 Бука — пролив на северо-востоке Папуа — Новой Гвинеи.
 Бука — город в Папуа — Новой Гвинее.
 Бука (Узбекистан) — город в Ташкентской области Узбекистана.
 Бука (ЦАР) — город в ЦАР, центр одноимённой префектуры.
 Бука (субпрефектура) — субпрефектура в Центральноафриканской Республике.
  — деревня в Греции, в сообществе Амфилохия.

См. также 
 Бугимен